George Walker (1803-1879), joueur d'échecs britannique
 George Walker (1922–2018), compositeur américain, Prix Pulitzer de musique (1996)
 George H. W. Bush (1924-), président des États-Unis
 George Herbert Walker (1875-1953), homme d'affaires américain
 George Patrick Leonard Walker (1926-2005), volcanologue anglais
 George W. Bush (1946-), président des États-Unis